Kunen steht für:

 Kunen (Zahlungsmittel), ein osteuropäisches Zahlungsmittel
 Kunen (Armenien), Fluss in Armenien

Kunen ist der Familienname folgender Personen:

 Kenneth Kunen (1943–2020), US-amerikanischer Mathematiker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Kuhnen
 Koenen
 Coenen